

Patronyme 

 Anthony Geslin (1980-), coureur cycliste français, membre de l'équipe FDJ.fr ;
 Jean-Baptiste Bertrand-Geslin (1770-1843), militaire et homme politique français aussi maire de Nantes ;
 Charles Bertrand-Geslin (1796-1863), géologue et naturaliste français ;
 Paul de Geslin, dit Jean Loyseau, (1817-1888), prêtre catholique français.

Toponyme 

 Château du Bois-Geslin, une ancienne demeure seigneuriale située à Armaillé, en Haut-Anjou (Maine-et-Loire).

Voir aussi